Contact peut désigner :

Nom commun 
Le contact est une notion de géométrie qui généralise la propriété de tangence.
Un contact électrique est un élément d’un contacteur en électricité.
Un contact est un lien établi avec un autre radioécouteur en communication.
Un contact  désigne le nom d’une personne dans une relation humaine ainsi que dans un carnet d’adresses.
Le contact est une discipline de jonglerie.
Le contact est un concept du bouddhisme.
 Contact peut désigner une lentille de contact.
Le contact du langage militaire désigne une cible.

Médecine 

 Un contact désigne une personne dans une chaîne de contagion possible, que l'on essaie de retrouver à travers une recherche des contacts.

Littérature 
Contact est un roman de science fiction de Carl Sagan.

Cinéma 

 Contact est un film documentaire britannique de Paul Rotha sorti en 1933 ;
 Contact est un film avec Elias Koteas et J. T. Walsh sorti en 1992 ;
 Contact est un film de Robert Zemeckis sorti en 1997 ;
 Contact est un court métrage américain de Jonathan Darby sorti en 1992 ;
 Contact est un court métrage australien de Kieran Galvin sorti en 2002 ;
 Contacts est un court-métrage de Raymond Depardon sorti en 1990.

Télévision 
 Contact est un téléfilm d'Alan Clarke diffusé en 1985 ;
 Contact, émission télévisée d'éveil scientifique (diffusée sur TV5, créée au Canada) ;
 Contacts est une série d'émissions télévisées diffusée sur Arte ;
 Contacts est une émission de télévision diffusée sur la RTBF ;
 Contact, une série télévisée française (2015-2017).

Musique

Album 
  est un album du groupe Thirteen Senses ;
 Contact est un album du groupe Jad Wio ;
 Contact est la bande originale du film Contact de 1997.

Chanson 

 Contact est une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour Brigitte Bardot sorti en 1967 ;
 Contact est un single du groupe Kyo.
Contact est une chanson écrite en  par Daft Punk sorti en 2013 ;

Médias 
Le Groupe Contact en Belgique est un groupe de stations de radio éditrice de :
Radio Contact, une station de radio en Belgique ;
Le Contact Groupe en France est un groupe de stations de radio éditrice de :
Contact
La radio de la mer

Autres 
Contact est un jeu vidéo de rôle sur Nintendo DS, sorti en 2006.
Contact est un jeu vidéo de Dreamfeel, sorti en 2022 au sein de la Triennale Game Collection.
CONTACT est une fédération nationale française composée d’associations départementales instituant le dialogue entre les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et leurs parents, familles et amis.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre